Rewe (Devon), een plaats in Devon, Engeland
 REWE Group, een Duits bedrijf dat opereert in retail en toerisme
 REWE, een Duitse keten van supermarkten